Canaan Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Canaan Mountain (Connecticut)	
 Canaan Mountain (New Hampshire)	
 Canaan Mountain (Utah)	
 Canaan Mountain (West Virginia)